Bodensdorf  ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Bodensdorf (Gemeinde Steindorf), Ortschaft von Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Bodensdorf (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Bodendorf